Нугуманов — фамилия; имеет женскую форму Нугуманова.
 Нугуманов, Бахтияр Казбекович (род. 1990) — казахстанский шахматист, мастер ФИДЕ.
 Нугуманов, Ильдар Рамилович (род. 1988) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
---
 Нугуманова, Флюра Галимьяновна (1936—2021) — советская, российская певица. Народная артистка Башкирской ССР (1991).
 Нугуманова, Елизавета Игоревна (род. 2002) — российская фигуристка.